Бріджес () — англомовне прізвище.

Відомі носії:
 Алан Бріджес (; 1927—2013) — британський кіно- і телережисер.
 Баррі Бріджес (; 1941) — колишній англійський футболіст.
 Бо Бріджес (; 1941) — американський актор, син Ллойда Бріджеса і брат Джеффа Бріджеса.
 Джефф Бріджес (; 1949) — американський актор, син Ллойда Бріджеса і брат Бо Бріджеса.
 Еліза Бріджес (; 1973—2002) — американська фотомодель та кіноактриса.
 Келвін Бріджес (; 1889—1938) — американський генетик.
 Ллойд Бріджес (; 1913—1998) — американський актор.
 Лукас Бріджес (; 1874—1949) — аргентинський письменник і дослідник англійського походження.
 Майлз Бріджес (англ. Miles Emmanuel Bridges Sr., нар. 21 березня 1998 року) – американський професійний баскетболіст, що виступає за команду Шарлотт Горнетс з Національної баскетбольної асоціації (НБА).
 Рой Данбард Бріджес (; 1943) — американський, астронавт НАСА.
 Фіделія Бріджес (; 1834—1923) — американська художниця.
 Хлоя Бріджес (; 1991) — американська актриса.

Інше 
 4029 Бріджес (4029 Bridges) — астероїд головного поясу, відкритий 24 травня 1982 року.